Мэттью Алан Рой (; род. 1 марта 1995, Кантон) — американский хоккеист, защитник клуба «Лос-Анджелес Кингз» и сборной США по хоккею.

Карьера

Клубная 
На юниорском уровне играл за команду «Индиана Айс», с которой в 2014 году он стал победителем Кубка Кларка. Продолжил карьеру на студенческом уровне, играя за команду «Мичиган Тех Хаскис», команду представляющую Мичиганский технологический университет.

На драфте НХЛ в 2015 году был выбран в 7-м раунде под общим 194-м номером клубом «Лос-Анджелес Кингз». После выбора на драфте он вернулся в «Хаскис», где по итогам сезона 2015/16 он стал третьим защитником лиги по набранным очкам и вошёл во вторую команду WCHA. В сезоне 2016/17 он заработал 26 очков (5+21) и вошёл в Первую команду звёзд и получил награду как MVP команды.

27 марта 2017 года подписал с «Лос-Анджелесом» двухлетний контракт новичка. Он был переведён в фарм-клуб «Кингз» «Онтарио Рейн», в котором продолжил свою карьеру. Дебютировал в НХЛ 16 февраля 2019 года в матче с «Бостон Брюинз», который «Бостон» выиграли со счётом 4:2.

21 марта 2021 года подписал с «Кингз» новый трёхлетний контракт.

Международная 
На ЧМ-2021 в составе сборной США стал обладателем бронзовых медалей. На турнире заработал 1 очко (0+1).

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккеисты США
Хоккейные защитники
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Онтарио Рейн»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Задрафтованные ХК «Лос-Анджелес Кингз»